Шахрай — той, котрий дурить інших, зловживаючи їх довірою, в корисливих цілях; аферист, пройдисвіт, злодій, ошуканець, обманщик, проноза, пройда, крутій, брехун, людина, нечиста на руку. Слово «шахрай» трапляється в українській, білоруській та польській мовах.

Топоніми

вулиця Шахрая (Shakhrai street, shahray street, רחוב שחראי) — Єрусалим, Ізраїль. Названа у 1970 р. на честь Альтера Яакова Шахрая.

вулиця Шахрая — м. Лебедянь, Липецька обл., Росія. Названа у 1967 р. на честь Олександра Шахрая, якого у 1919 р. відправили у Лебедянь із Петрограда для створення комсомольської організації.
 вулиця Шахрая — станиця Солдатська, Прохладненський район, Кабардино-Балкарської Республіки, Росія.

Люди з прізвищем Шахрай 
 Альтер Шахрай (1874–1937) — один із засновників «Комітету громади євреїв» у Єрусалимі і її секретар під час дії Британського мандату;
 Василь Шахрай (псевдо В. Скоровстанський) (1888—1919) — політичний діяч, член УСДРП, член Центральної Ради (1917), більшовицький діяч на Полтавщині і в Харкові;
 Валерій Шахрай (1965) — радянський хокеїст, нападник, словенський тренер;
 Володимир Шахрай (1898 — після 1967?) — співак (баритон) і режисер. Заслужений діяч мистецтва Киргизької РСР (1958);
 Шахрай Олександр Васильович (1984—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шахрай Олександр Михайлович (р. ?) — ректор Гуманітарного інституту Нижнього Новгороду, професор;
 Шахрай Олександр Осипович (1898 — ?) — радянський партійний діяч, відповідальний секретар Киргизького обласного комітету ВКП(б) (1930—1934);
 Петро Шахрай — начальник Південно-Донецької залізниці у 1939—1940 роках та Північно-Донецької залізниці у 1947—1948 роках;
 Шахрай Сергій Михайлович (30 квітня 1956) — російський державний і політичний діяч;
 Шахрай Сергій Семенович (28 червня 1958) — радянський фігурист.

Фільми 

 «Шахрай» — американська короткометражна кінокомедія 1918 року.
 «Шахрай» — американський фільм 1920 року.
 «Шахраї» — американська короткометражна кінокомедія 1914 року.
 «Шахраї» — фільм Федеріко Фелліні 1955 року.
 «Шахраї» — американська кінокомедія 2002 року.

Цікаві факти 
 У Вавилонському Талмуді згадуються також схожі із словом шахрай по звучанню Shakrai і Shakurai — імена несправедливих суддів у Содомі, що значать «брехун» та «страшний брехун»;
 У кримінальному сленгу шахрай  — мундир, форма;

Див. також 
 Трикстер

Примітки 

Українські прізвища
Статті про слова